Novak Đoković era il detentore del titolo e lo ha difeso battendo in finale Andy Murray con il punteggio di 6–3, 5–7, 6–4.

Teste di serie 

  Andy Murray (finale)
  Novak Đoković (campione)
  Tomáš Berdych (semifinale)
  David Goffin (secondo turno)

  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Ivo Karlović (quarti di finale)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
  Marcos Baghdatis (primo turno, ritirato)

Wildcard 

  Arthur De Greef (secondo turno)
  Anıl Yüksel (primo turno)

  Mubarak Shannan Zayid (primo turno)

Qualificati 

  Alessandro Giannessi (primo turno)
  Vasek Pospisil (primo turno)

  Mohamed Safwat (primo turno)
  Radek Štěpánek (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2017